Алекса́ндровский уе́зд — административная единица во Владимирской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1929 годах. Уездный город — Александров.

География 
Уезд был расположен на западе Владимирской губернии. Граничил с Тверской и Московской губерниями на западе, Переславским уездом на севере, Юрьевским на востоке и Покровским на юге. По площади уезд занимал территорию в 3285,3 км².

Располагался на территории современных Александровского, части Кольчугинского и Киржачского районов Владимирской области, части Сергиево-Посадского и Талдомского районов Московской области.

История 

Уезд был образован в 1778 году в составе Владимирского наместничества (с 1796 — Владимирской губернии).

В 1921 году Нушпольская волость вошла в состав Ленинского уезда Московской губернии, в состав Сергиевского уезда Московской губернии вошли Ерёминская и Константиновская волости, а также западные части Ботовской и Рогачёвской волостей. 13 июня 1921 года в состав вновь образованного Киржачского уезда переданы Жердевская, Лукьянцевская, Филипповская, Финеевская, Фуниковогорская и частично Махринская волости.

В 1924 году Киржачский уезд был ликвидирован, в состав Александровского уезда вошли укрупнённые волости Киржачская, Овчининская и Филипповская волости. 7 сентября 1925 года в состав уезда из Юрьев-Польского уезда передана укрупнённая Кольчугинская волость.

Уезд упразднен в 1929 году в связи с ликвидацией уездов и губерний. Большая часть уезда вошла в состав Александровского района Александровского округа Ивановской Промышленной области.

Население 
Население уезда в 1896 году 100 525 чел. Плотность населения 34,8 чел. на кв. версту.

По переписи 1897 года в уезде был 100 371 житель (45 409 мужчин и 54 962 женщины).

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 184 850 человек, из них городское — 50 125 человек (6 городских населённых пунктов).

Населённые пункты 

В 1859 году наиболее крупные населённые пункты:
 Александров (5262 чел.)
 Константиновское (1003 чел.)
 Бакино (784 чел.)
 Нушполы (734 чел.)
 Мячково (602 чел.)
 Лизуново (507 чел.)

По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты:
 город Александров — 6810 чел.;
 Троицко-Александровская мануфактура т-ва мануфактур Барановых — 7609 чел.;
 Фабрика т-ва Соколовской мануфактуры Асафа Баранова — 6258 чел.;
 с. Константиновское — 1000 чел.;
 с. Бакино — 874 чел.;
 с. Нушпольское — 747 чел.;
 с. Карабаново — 710 чел.;
 с. Мячково — 597 чел.;
 с. Новоселка-Кудрина — 523 чел.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 10 волостей

По данным 1913 года волостное правление Ботовской волости было перенесено в село Ново-Воскресенское, Рогачёвской волости — в село Сватково.

В 1926 году в результате ряда преобразований и укрупнения волостей в состав уезда входило 8 волостей:
 Александровская — г. Александров
 Андреевская — с. Андреевское
 Карабановская — с. Карабаново
 Киржачская — г. Киржач
 Кольчугинская — п. Кольчугино
 Овчининская — с. Овчинино
 Тирибровская — д. Тириброво
 Филипповская — с. Филипповское

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Список населенных мест Александровского уезда
 Старые карты Александровского уезда

Уезды Владимирской губернии